Luxemburgi Erzsébet (1358–1373) cseh és német királyi hercegnő, IV. Károly német-római császár és cseh király leánya
Luxemburgi Erzsébet (1390–1451) cseh királyi hercegnő, Luxemburg (zálogtulajdonos) uralkodó hercegnője, Luxemburgi János görlitzi herceg lánya, IV. Károly német-római császár és cseh király unokája
Luxemburgi Erzsébet (1409–1442) magyar, német és cseh királyi hercegnő, Zsigmond német-római császár, magyar és cseh király leánya, IV. Károly német-római császár és cseh király unokája